Black River Township peut désigner les townships suivants, aux États-Unis :

 , du comté de Harnett en Caroline du Nord.
 , du comté de Pennington dans le Minnesota.
, du comté de Lorain en Ohio.

Missouri 

 Black River Township, du comté de Butler dans le Missouri.
 Black River Township, du comté de Reynolds.
 Black River Township, du comté de Wayne.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships